Less Talk, More Rock – drugi pełnowymiarowy album grupy Propagandhi.

Lista utworów 

 "Apparently, I'm a "P.C. Fascist" (Because I Care About Both Human and Non-Human Animals)" – 1:47
 "Nailing Descartes to the Wall/(Liquid) Meat Is Still Murder" – 1:04
 "Less Talk, More Rock" – 1:37
 "Anchorless" – 1:39
 "Rio De San Atlanta, Manitoba" – 0:39
 "A Public Dis-Service Announcement from Shell" – 1:25
 "...And We Thought Nation States Were a Bad Idea" – 2:24
 "I Was a Pre-Teen McCarthyist" – 2:32
 "Resisting Tyrannical Government" – 2:15
 "Gifts" – 2:03
 "The Only Good Fascist Is a Very Dead Fascist" – 1:10
 "A People's History of the World" – 2:21
 "The State-Lottery" – 2:13
 "Refusing to Be a Man" – 2:40

Linki zewnętrzne 
 Album na Discogs

Albumy Propagandhi
Albumy muzyczne wydane w roku 1996
Albumy Fat Wreck Chords